Trialismus (von griech. τρία → drei oder lat. trialis → drei enthaltend) bezeichnet eine Dreiteilung. Genauer bezeichnet der Begriff:
 Bemühungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie mit einem slawischen Reichsteil in einen dreiteiligen, auch die slawischen Bevölkerungsgruppen miteinbeziehenden Staat umzugestalten; siehe Trialismus
 Die neuere Psychologie und Pädagogik geht entgegen der platonischen dualistischen Vorstellung von einer Dreiheit von Körper, Seele und Geist als Wesensmerkmale des Menschen aus; siehe Triade (Pädagogik)
 Einen methodischen Trialismus im Sinne einer Drei-Welten-Lehre vertreten zudem einige Rechts- und Sozialphilosophen (Triade (Kultur)).  

Siehe auch:

 Triolismus